Port-de-Paix kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Port-de-Paix, arrondissement, Nord-Ouest, 
 Port-de-Paix (kommun), Nord-Ouest, 
 Port-de-Paix (departementshuvudort), Nord-Ouest,